Carroll County je název jedenácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Carroll County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Carroll County (Georgie) – okres státu Georgie
 Carroll County (Illinois) – okres státu Illinois
 Carroll County (Indiana) – okres státu Indiana
 Carroll County (Iowa) – okres státu Iowa
 Carroll County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Carroll County (Maryland) – okres státu Maryland
 Carroll County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Carroll County (Missouri) – okres státu Missouri
 Carroll County (New Hampshire) – okres státu New Hampshire
 Carroll County (Ohio) – okres státu Ohio
 Carroll County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Carroll County (Virginie) – okres státu Virginie